Eusebiuskirche ist der Name folgender dem heiligen Eusebius geweihten Kirchen:
 Eusebiuskirche (Wendlingen), Baden-Württemberg, Deutschland
 St-Eusèbe (Chapelaine), Département Marne, Frankreich
 Sant’Eusebio (Rom), Italien
 Kathedrale Sant’Eusebio, Vercelli, Piemont, Italien
 Eusebiuskerk, Arnhem, Gelderland, Niederlande
 Kapelle St. Eusebius in Breil/Brigels, Graubünden, Schweiz
 Sant’Eusebio (Castel San Pietro), Tessin, Schweiz
 St. Eusebius (Grenchen), Kanton Solothurn, Schweiz

Daneben gibt es Kirchen, die dem Heiligen Eusebius von Rankweil geweiht sind:
 St. Eusebiuskirche in Rankweil, Vorarlberg, Österreich

Liste (Kirchen nach Patrozinium)